Список синглов № 1 в США в 1983 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1983 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

Список 
 8 недель на № 1 пробыл сингл «Every Breath You Take» английской группы The Police, ставший в итоге лучшей песней 1983 года.
 Irene Cara в первый раз возглавила чарт Billboard Hot 100 с новым синглом «Flashdance… What a Feeling», оставаясь на вершине 6 недель подряд.

См. также 
 1983 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1983 года по версии Billboard
 Список танцевальных хитов №1 1983 года (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 The Complete Billboard Top 40 Entries for 1983 (Part 1), (Part 4 = № 1).
 
 
 

Чарты Billboard 1983 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1983 года